Thrauste är ett släkte av svampar. Thrauste ingår i familjen Englerulaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thrauste